Karlshamn (gemeente), gemeente in Zweden
 Karlshamn (stad), hoofdstad van de gelijknamige gemeente